Sezon 2011/2012 Pucharu Narodów w saneczkarstwie rozpoczął się 25 listopada 2011 roku w austriackim mieście Igls. Ostatnie zawody z tego cyklu odbyły się 24 lutego 2012 roku na torze w Paramonowo.

Kalendarz Pucharu Narodów

Klasyfikacje

Jedynki kobiet 
 DNF - nie ukończyła, DNS - była zgłoszona, ale nie wystartowała, DSQ - dyskwalifikacja

Jedynki mężczyzn 
 DNF - nie ukończył, DNS - była zgłoszony, ale nie wystartował, DSQ - dyskwalifikacja

Dwójki mężczyzn 
 DNF - nie ukończyli, DNS - byli zgłoszoneni, ale nie wystartowali, DSQ - dyskwalifikacja

Bibliografia 
 Klasyfikacje generalne Pucharu Narodów

Puchar Narodów w saneczkarstwie
2011 w saneczkarstwie
2012 w saneczkarstwie
2011 w Austrii
2011 w Kanadzie
2012 w Niemczech
2012 w Szwajcarii
2012 na Łotwie
2012 w Rosji
Sport w Innsbrucku
Sport w Kolumbii Brytyjskiej
Sport w Calgary
Sport w Oberhofie
Sport w Winterbergu
Sport w Szwajcarii
Sport na Łotwie
Sport w Rosji
Saneczkarstwo w Austrii
Saneczkarstwo w Kanadzie
Saneczkarstwo w Niemczech